Het spel der tronen (Engels: A Game of Thrones) Het eerste deel van de boekenserie Het lied van ijs en vuur van G.R.R. Martin.
 Game of Thrones, de televisieserie, gebaseerd op de boekenserie
 A Game of Thrones (bordspel), de bordspel, gebaseerd op de boekenserie
 A Game of Thrones (kaartspel), de kaartspel, gebaseerd op de boekenserie